Tail, queue en anglais, peut faire référence à :
 Fairy Tail ;
 Tail Concerto, un jeu vidéo ;
 Spotted Tail ;
 Tiger by the Tail, un film américain réalisé par R.G. Springs ;
 A Trick of the Tail, un album du groupe de rock progressif Genesis ;
 Spyro: A Hero's Tail, un jeu vidéo ;
 tail, une commande UNIX qui permet d’afficher les dernières lignes d’un fichier ;
 Tail, arrière d'un skateboard, souvent plus court que l'avant (le nose).

Tails peut faire référence à :
 Miles « Tails » Prower, un personnage du jeu vidéo Sonic ;
 Tails, une distribution du système d’exploitation GNU/Linux axée sur la confidentialité et l’anonymat.